Stanisław – staropolskie imię męskie

Miejscowości
 Stanisław – wieś na Ukrainie
 Stanisław Dolny – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Stanisław Górny – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wadowice

Inne
 Stanisław – statek wiślany